Samuel Alexander (1859-1938) philosophe britannique
 Samuel Alexander, co-directeur du Simplicity Institute, maître de conférences à l'université de Melbourne, auteur du roman Entropia, la vie au-delà de la civilisation industrielle.
 Nova (Sam Alexander), personnage de fiction, super-héros de l'univers Marvel.